Za druge pomene glej Copacabana (razločitev).

Copacabana [kopakabána] je mestni okraj v južnem delu brazilskega glavnega mesta Rio de Janeiro. Znan je prevsem po eni najlepših plaž na svetu, ki v dolžino meri 4 kilometre. Posebno za novo leto je priljubljena destinacija z milijoni obiskovalcev. Nedolgo nazaj je bil na tej plaži tudi koncert angleške rock skupine Rolling Stones, kjer se je zbralo približno 1.5 milijona ljudi.

Rio de Janeiro